Karel IV. je jméno těchto panovníků a dalších významných politiků (řazeno dle data narození):

 Karel IV. Sličný (1294–1328) – král francouzský (1322–1328)
 Karel IV. (1316–1378) – král a císař římský (1346, resp. 1355–1378), král český (1346–1378)
 Karel IV. Navarrský (1421–1461) – viz: Karel z Viany, král navarrský
 Karel IV. Lotrinský (1604–1675) – vévoda lotrinský (1625–1634 a 1661–1675)
 Karel IV. Sicilský – viz: Karel VI. (1685–1740), císař římský 
 Karel IV. Teodor – viz: Karel Teodor Falcký (1724–1799), kurfiřt falcký a jakožto Karel II. Teodor vévoda a kurfiřt bavorský
 Karel IV. Španělský (1748–1819) – král španělský (1788–1808)
 Karel IV. Norský – viz: Karel XV. (1826–1872), třetí švédský a norský král
 Karel IV. Schwarzenberg (1859–1913) – český šlechtic a politik
 Karel IV. Uherský – viz: Karel I. (1887–1922), poslední císař rakouský a jakožto Karel III. – král český

Rozcestníky - panovník

eo:Karolo (regantoj)#Karolo la 4-a